Grand Prix San Marino 1989 (oryg. Gran Premio di San Marino) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 23 kwietnia 1989, po raz dziewiąty na torze Imola.

9. Grand Prix San Marino, dziewiąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Prekwalifikacje

Kwalifikacje

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

San Marino
1989
1989 we Włoszech